Будз — діалектна назва свіжого овечого, коров'ячого, козячого або суміші овечого з коров'ячим молока сичужного сиру чи висушеного домашнього сиру.

Прізвище 

 Будз Володимир Павлович — кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології.
 Будз Дмитро Миколайович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Будз Іван Федорович (нар. 1941) — радянський і український художник-постановник мультиплікаційних фільмів, дитячий письменник.
 Будз Маркіян Дмитрович — професор, доктор географічних наук.
 Будз Микола Юрійович (1964—2014) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Будз Петро — український військовий та громадський діяч, підполковник (за іншими даними, поручник) УГА та полковник Армії УНР, співредактор «Українського Скитальця», директор Бережанської дівочої гімназії.

Примітки 

Українські прізвища